Polica je lahko:
 polica (pohištvo)
 polica (gora)
 polica (terasa)
 polica (zavarovanje)
 Polica, Grosuplje
 Polica, Naklo
 Župnija Polica

Naselja s Polica/polica v imenu 
 Babna Polica
 Bloška polica
 Huda Polica
 Praprotna Polica
 Pšata Pšenična Polica